В этой статье приведены результаты матчей сборной Англии по футболу с 1930 по 1939 год.

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

Ссылки 
 Все матчи сборной Англии на сайте EnglandStats.com 

1930